Sammer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Sammer (1942–2010), österreichischer Universitätsrektor, Kunstsammler und Bischofsvikar
 Dália Sammer (1928–2022), portugiesische Turnerin
 Gerd Sammer (* 1944), österreichischer Ziviltechniker und Universitätsprofessor
 Klaus Sammer (* 1942), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Luis Sammer (* 1936), österreichischer Maler, Graphiker und Kunsterzieher
 Markus Sammer (* 1988), österreichischer Bobfahrer
 Matthias Sammer (* 1967), deutscher Fußballspieler, -trainer und -funktionär
 Michael Sammer (* 1991), österreichischer Fußballspieler
 Petra Sammer (* 1968), deutsche Kommunikationsberaterin und Autorin

Siehe auch:
 Samer (Begriffsklärung)
 Sämmer
 Summer